Potrerillo bezeichnet:

 Potrerillo (San Luis), Ort in Argentinien
 Potrerillo (Chiapas), Ort in Mexiko
 Potrerillo (Centla), Ort in Tabasco, Mexiko
 Potrerillo (Comalcalco), Ort in Tabasco, Mexiko
 Potrerillo (Coscomatepec), Ort in Veracruz, Mexiko
 Potrerillo (Tezonapa), Ort in Veracruz, Mexiko